Esfera — sólido geométrico
 Orbe (joia) — peça de joalharia utilizada por um monarca consistindo numa esfera encimada por uma cruz, que representa o mundo cristão

 Orbe (Vaud) — localidade suíça do cantão de Vaud, capital do seu distrito, nas margens do rio Orbe
 Planeta — corpo celeste
 Terra — planeta

Desambiguações de topônimos